6-я гвардейская авиационная Сталинградская дивизия дальнего действия (6-я гв. ад дд) — авиационное соединение Военно-Воздушных сил (ВВС) Вооружённых Сил РККА дальней бомбардировочной авиации, принимавшее участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

История наименований дивизии 
 6-я гвардейская авиационная дивизия дальнего действия;
 6-я гвардейская авиационная Сталинградская дивизия дальнего действия;
 16-я гвардейская бомбардировочная авиационная Сталинградская дивизия.

История и боевой путь дивизии 

6-я гвардейская авиационная дивизия дальнего действия развернута 22 мая 1943 года на основе 6-го гвардейского авиационного полка дальнего действия на основании Директивы Начальника Штаба Авиации Дальнего Действия № 701833 от 13 мая 1943 года.

Весь свой боевой путь дивизия прошла в составе 1-го гвардейского авиационного корпуса дальнего действия Авиации дальнего действия. Дивизия вошла в состав корпуса, где и прошла дальнейший боевой путь, участвуя в операциях:
 Орловская операция «Кутузов» — с 12 июля 1943 года по 18 августа 1943 года.
 Смоленско-Рославльская операция — с 15 сентября 1943 года по 2 октября 1943 года.
 Ленинградско-Новгородская операция — с 14 января 1944 года по 1 марта 1944 года.
 Воздушная операция против Финляндии — с 6 февраля 1944 года по 27 февраля 1944 года.
 Витебско-Оршанская операция — с 23 июня 1944 года по 28 июня 1944 года.
 Белорусская операция «Багратион» — с 23 июня 1944 года по 29 августа 1944 года.
 Минская операция — с 29 июня 1944 года по 4 июля 1944 года.
 Полоцкая операция — с 29 июня 1944 года по 4 июля 1944 года.
 Вильнюсская операция — с 5 июля 1944 года по 20 июля 1944 года.
 Рижская операция — с 14 сентября 1944 года по 22 октября 1944 года.
 Таллинская операция — с 17 сентября 1944 года по 26 сентября 1944 года.

6-я гвардейская авиационная Сталинградская дивизия дальнего действия 26 декабря 1944 года преобразована в 16-ю гвардейскую бомбардировочную авиационную Сталинградскую дивизию Директивой Генерального Штаба № орг.10/315706 от 26 декабря 1944 года, а 1-й гвардейский авиационный корпус дальнего действия, куда входила дивизия — в 1-й гвардейский бомбардировочный авиационный корпус.

В действующей армии 
В составе действующей армии дивизия находилась с 22 мая 1943 года по 26 декабря 1944 года.

Командир дивизии

В составе объединений

Части и отдельные подразделения дивизии 
За весь период своего существования боевой состав дивизии не претерпевал изменения:

Почётные наименования 

 6-й гвардейской авиационной дивизии дальнего действия 27 мая 1944 года за отличия в боях в Сталинградской битве присвоено почётное наименование «Сталинградская».
 6-му гвардейскому авиационному полку дальнего действия 27 мая 1944 года за отличия в боях присвоено почетное наименование «Брянский».
 17-му гвардейскому авиационному полку дальнего действия 25 сентября 1943 года на основании приказа Верховного Главнокомандующего за отличия в боях при форсировании реки Днепр и овладении штурмом городов Смоленск — важнейшего стратегического узла обороны немцев на западном направлении, и Рославль — оперативно важным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны немцев на могилевском направлении присвоено почетное наименование «Рославльский».

Благодарности Верховного Главнокомандующего 
Воинам дивизии в составе корпуса объявлены благодарности Верховного Главнокомандующего:
 За прорыв обороны немцев на бобруйском направлении, юго-западнее города Жлобин и севернее города Рогачев.
 За отличие в боях при овладении столицей Советской Латвии городом Рига — важной военно-морской базой и мощным узлом обороны немцев в Прибалтике.

Отличившиеся воины дивизии 
  Алехнович Антон Адамович, гвардии майор заместитель командира эскадрильи 6-го гвардейского авиационного полка дальнего действия 6-й гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии дальнего действия 1-го гвардейского авиационного корпуса дальнего действия Указом Президиума Верховного Совета СССР 19 августа 1944 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 4355.
  Богомолов Алексей Максимович, гвардии майор, заместитель командира эскадрильи 6-го гвардейского авиационного полка дальнего действия 6-й гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии дальнего действия 1-го гвардейского авиационного корпуса дальнего действия Указом Президиума Верховного Совета СССР 18 сентября 1943 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 1729.
  Глазов Иван Матвеевич, гвардии лейтенант, заместитель командира эскадрильи 17-го гвардейского авиационного полка дальнего действия 6-й гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии дальнего действия 1-го гвардейского авиационного корпуса дальнего действия Указом Президиума Верховного Совета СССР 19 августа 1944 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 4359.
  Евдокимов Виктор Васильевич, гвардии майор, командир эскадрильи 6-го гвардейского авиационного полка дальнего действия 6-й гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии дальнего действия 1-го гвардейского авиационного корпуса дальнего действия Указом Президиума Верховного Совета СССР 19 августа 1944 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 4361.
  Клята Платон Федосеевич, гвардии майор, командир эскадрильи 6-го гвардейского авиационного полка дальнего действия 6-й гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии дальнего действия 1-го гвардейского авиационного корпуса дальнего действия Указом Президиума Верховного Совета СССР 19 августа 1944 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 4365.
  Павлов Владимир Григорьевич, гвардии старший лейтенант, штурман звена 6-го гвардейского авиационного полка дальнего действия 6-й гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии дальнего действия 1-го гвардейского авиационного корпуса дальнего действия Указом Президиума Верховного Совета СССР 19 августа 1944 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 4371.

Базирование

Примечания

Литература 
 .
 .
 .
 .

См. также 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне

Журналы боевых действий дивизии 
 С 27.05.1943 по 27.12.1943 г.
 С 20.02.1944 по 20.02.1944 г.
 С 27.02.1944 по 27.02.1944 г.
 С 01.03.1944 по 01.03.1944 г. 
 С 06.03.1944 по 06.03.1944 г.

Ссылки 
 Советская авиация в Отечественной войне
 Герои Второй Мировой
 Боевой состав ВВС

Бомбардировочные авиационные дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1943 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1944 году
Участники Курской битвы
Участники Ленинградско-Новгородской операции
Участники Белорусской операции (1944)
Участники Прибалтийской операции (1944)